Giordano Meacci – scrittore e sceneggiatore italiano
 Mauro Meacci – abate italiano
 Ricciardo Meacci – pittore italiano